Monts de l'Espinouse, dans le Haut-Languedoc
Espinouse, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée au Chaffaut-Saint-Jurson

Homonymie de toponyme